Micridium är ett släkte av skalbaggar som beskrevs av Victor Ivanovitsch Motschulsky 1869. Micridium ingår i familjen fjädervingar. 

Kladogram enligt Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Fjädervingar
Micridium